Inuktun () é a língua de aproximadamente 770 indígenas inuítes que moram nos assentamentos mais setentrionais em Qaanaaq e vilarejos do noroeste da Groenlândia. Esta língua corre risco de extinção.

Todos os falantes do inuktun também falam Kalaallisut e muitos também falam dinamarquês e em menor número inglês. Além da cidade de Qaanaaq, o Inuktun também é falado em Muruhaq, Siorapaluk, Qikitat, Qikiqtarhuaq e Havighivik, locais que recebem nomes em inuktun.

A língua foi descrita inicialmente pelos exploradores Knut Rasmussen e Peter Freuchen que viajaram para o norte da Groenlândia no início do século XX e estabeleceram um posto em Pituffik em 1910. O Inuktun não possui ortografia própria e não é ensinado nas escolas, entretanto a maior parte dos habitantes de Qaanaaq e arredores usa o inuktun na comunicação diária.

A língua é da família esquimó-aleuta e situada dialetologicamente entre o groenlandês e inuktitut canadense. O inuit polar foi o último a entrar na Groenlândia a partir do Canadá e pode ter chegado no século XVIII. A língua se difere do Kalaallisut substituindo o som /s/ com um som usualmente pronunciado como um fricativo palatal como no alemão ich. O inuktun também permite mais combinações consonantais que o Kalaallisut e tem pequenas diferenças gramaticais e léxicas.

Línguas indígenas
Línguas da Groenlândia
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)